Мразек () — фамилия чешского происхождения. Встречается также в Словакии и Польше, а также в США, Канаде, Румынии и других странах. Женская форма фамилии Мразкова ().

Известные носители:

 Мразек, Алоиз (1868—1924) — чешский зоолог, профессор Карлова Университета.
 Мразек, Вацлав
  (1911—1972) — чехословацкий футболист и тренер.
  (1922—1984) — чехословацкий футболист.
 Мразек, Вацлав (1925—1957) — чешский серийный убийца, педофил и некрофил.
  (1913—1989) — австрийский искусствовед, директор Венского музея прикладного искусства.
  (1864—1925) — чешский врач, бальнеолог и переводчик.
  (род. 1973) — швейцарский баскетболист.
  (род. 1985) — чешский эсперантист.
  (род. 1951) — канадский хоккеист, игрок НХЛ.
  (1908—1981) — польский военный, кавалер ордена Virtuti Militari.
  (1926—2019) — чехословацкий баскетболист, участник Олимпийских игр.
  (род. 1939) — немецкий геолог.
 Мразек, Иржи
  (род. 1960) — чешский теолог и педагог.
  (1923—1978) — чехословацкий геофизик, популяризатор науки, шахматист.
  (род. 1951) — чехословацкий футболист.
  (1920—2008) — чешский художник и график.
 Мразек, Йозеф
  (род. 1944) — чехословацкий юрист.
 Мразек-Горицкий, Йозеф (1906—1984) — чехословацкий актёр.
 Мразек, Карел
  (1910—1998) — чехословацкий военный лётчик.
  (1903—?) — чехословацкий коммунистический политик, депутат Народного собрания.
  (1867—1944) — румынский геолог, академик.
 Мразек, Милан
  (1924—1999) — чехословацкий религиовед, теолог и поэт.
  (род. 1938) — чехословацкий футболист и тренер.
 Мразек, Пётр
  (род. 1961) — чешский футболист.
 Мразек, Петр (род. 1992) — чешский хоккеист.
  (1897—1972) — чехословацкий легионер, генерал, один из руководителей Пражского восстания 1945, узник коммунистического режима.
  (род. 1945) — американский политик, депутат Палаты представителей.
 Мразек, Роман
  (1921—1989) — чехословацкий лингвист, славист, профессор русистики.
  (род. 1962) — чехословацкий и словацкий легкоатлет, участник Олимпийских игр.
  (1923—2011) — чешский баскетбольный тренер и чиновник.
  (род. 1982) — чешский скалолаз, чемпион мира.
 Мразек, Уго
  (1891—1962) — австрийский политик.
  (1889—1916) — чешский композитор.
  (1903—1970) — чехословацкий актёр, поэт и певец.
 Мразек, Франтишек
  (1958—2006) — чешский предприниматель, «отец чешской организованной преступности».
  (1912—2002) — чешский скульптор и медальер.
  (1907—1972) — чехословацкий теолог и богослов, профессор.
  (1876—1933) — чешский художник и иллюстратор.
  (род. 1941) — чехословацкий баскетболист.
 Мразек, Ян
  (род. 1946) — чехословацкий и чешский баскетболист, актёр, музыкант.
  (род. 1981) — чешский спортсмен с спортивного ориентирования.
  (род. 1949) — чехословацкий и чешский оперный певец, педагог.

  (род. 1942) — чешский теоретик и критик художественной фотографии.
  (1923—2016) — чешская писательница и художница.
  (род. 1944) — литовско-чешская цимбалист, органист и преподаватель академической музыки.